Il doppio del torneo di tennis Espinho Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jens Knippschild e Stephen Noteboom che hanno battuto in finale Alberto Martín e Tomáš Anzari 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Paul Kilderry /  Andrew Kratzmann (semifinali)
 Fernando Meligeni /  André Sá (quarti di finale)

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (semifinali)
 Jens Knippschild /  Stephen Noteboom (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Espinho Challenger 1998